Major Without a Deal — другий студійний альбом американського репера Троя Ейва, виданий на лейблі BSB Records 5 червня 2015 р. Дистриб'ютор: Empire Distribution. 

Реліз розійшовся накладом у 4373 копій (з них 30 CD) за три дні. Мала кількість фізичних носіїв пояснюється попереднім продажем до офіційної дати виходу дисків, 9 червня.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Хіп-хоп альбоми